
Termin NAA ima više značenja.

 N-Acetilaspartinska kiselina
 1-naftalensirćetna kiselina